Ulzana steht für 
 einen Apachenhäuptling im 19. Jahrhundert, siehe Ulzana

 einen 1972 veröffentlichten US-Film, vollständiger Titel Keine Gnade für Ulzana
 einen 1974 veröffentlichten DEFA-Film, vollständiger Titel Ulzana, aber auch als Ulzana – Schicksal und Hoffnung bekannt

Siehe auch: 
 Uzala der Kirgise